Schneemonat steht für:

 den Monat Januar im gregorianischen Kalender
 den Monat Nivôse im republikanischen Kalender der Französischen Revolution